Osoby o tym nazwisku:
 Albinas Žukauskas – litewski pisarz i dziennikarz
 Artūras Žukauskas – litewski fizyk, nauczyciel akademicki i polityk
 Eurelijus Žukauskas – litewski koszykarz 
 Henrikas Žukauskas – litewski polityk, inżynier
 Mindaugas Žukauskas – litewski koszykarz 
 Silvestras Žukauskas – litewski wojskowy